Philipp Spitta henviser til:

 Philipp Spitta (teolog) (1801–1859) – tysk teolog
 Philipp Spitta (musikvidenskabsmand) (1841–1894) – tysk musikvidenskabsmand